Point Grey Pictures — американская кинематографическая компания, основанная в 2011 году Эваном Голдбергом и Сетом Рогеном и названная в честь в  в Ванкувере (Канада), где они впервые познакомились.

Фильмография

Кино

Выпущенные

Готовящиеся к выходу

В разработке

Телевидение

Критические отзывы

Коммерческий успех

Примечания

Ссылки 
 

Кинокомпании США
Компании, основанные в 2011 году